Goldenbow steht für:
 Goldenbow (Friedrichsruhe), Ortsteil der Gemeinde Friedrichsruhe, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Goldenbow (Vellahn), Wohnplatz der Gemeinde Vellahn, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Goldenbow ist der Name eines erloschenen mecklenburgischen Adelsgeschlechts.